Die League of Ireland 1946/47 war die 26. Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Titelverteidiger war Cork United.

Der Shelbourne FC wurde zum fünften Mal Meister.

Modus 
Die acht Mannschaften, die auch die Vorsaison bestritten, spielten an 14 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
 Tabelle auf rsssf.com, abgerufen am 10. Mai 2013

1947
Fußballsaison 1946/47